Фартушня́к — українське прізвище.

 Фартушняк Анатолій Дем'янович — український поет.
 Фартушняк Анатолій Кіндратович (1941, Стара Ушиця) — український історик, громадський діяч.
 Фартушняк Андрій Петрович (1989, Київ) — український футболіст.
 Фартушняк Дмитро Іванович (1922—2007) — краєзнавець, педагог-дослідник, музейник, громадський діяч, Заслужений працівник культури України.
 Фартушняк Юрій Анатолійович (1975) — український історик, громадський діяч, підприємець, меценат.

Українські прізвища